Аржику́р, Аржікур () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 100 км на північ від Парижа, 27 км на південний схід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2019 року Аржикур, Контуар i П'єррпон-сюр-Авр було об'єднано в новий муніципалітет Труа-Рив'єр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 375,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Аржикур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аржикур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма